NYIF steht für:
 Kennzeichnung von Stegleitungen (NYIF-J, NYIF-O), siehe Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln #Stegleitung
 New York Institute of Finance, US-amerikanisches Finanzbildungsinstitut

Abkürzung